Reis de Pàrtia:
Fraates I de Pàrtia 181-173 aC 
Fraates II de Pàrtia 136-127 aC 
Fraates III de Pàrtia 69-57 aC 
Fraates IV de Pàrtia 37-2 aC 
Fraates V de Pàrtia 2 aC-5 dC